Den Namen Nièpce oder Niépce tragen folgende Personen:
 Claude Félix Abel Niépce de Saint-Victor (1805–1870), französischer Chemiker, Erfinder und Fotograf
 Isidore Nièpce (1805–1868), Autor von Post tenebras lux (1841)
 Joseph Nicéphore Niépce (1765–1833), französischer Miterfinder der Fotografie

Niepce oder Niépce steht für:
 Niépce-Gletscher, Gletscher an der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika
 (3117) Niepce, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Niepce, Krater des Erdmondes